Ла Ботана има више значења:

 Ла Ботана (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Ботана (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику